IP3 peut désigner :
 L'inositol trisphosphate (IP3), messager secondaire de la transduction de signal et de la signalisation lipidique ;
 Le point d'interception du troisième ordre (IP3) en radio-télécommunication ;
 La voie rapide portugaise IP3.